

Fumetti 
 Okoye – personaggio dei fumetti creato da Christopher Priest e Mark Texeira, pubblicato dalla Marvel Comics

Persone 
 Amobi Okoye (1987) – giocatore di football americano nigeriano
 Christian Okoye (1961) – ex giocatore di football americano statunitense di origine nigeriana
 Ebele Okoye (1969) – pittrice e artista nigeriana
 Lawrence Okoye (1991) – discobolo e giocatore di football americano britannico
Maduka Okoye (1999) – calciatore nigeriano
 Sam Okoye (1980-2005) – calciatore nigeriano
 Stan Okoye (1991) – cestista statunitense con cittadinanza nigeriana
 Ugo Okoye (1981) – calciatore nigeriano